Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Ivo Minář 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Dudi Sela (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Ivo Minář (finale)
 Denis Istomin (primo turno)

 Björn Phau (quarti di finale)
 Flavio Cipolla (primo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 Gō Soeda (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2008